Banai ist der Familienname folgender Personen:

 Chaim Banai (1937–2008), israelischer Schauspieler
 Ehud Banai (* 1953), israelischer Singer-Songwriter
 Noit Banai (* 1973), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Yossi Banai (1932–2006), israelischer Sänger und Schauspieler